Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 231-es, továbbá 231B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 231-es busz (Budapest)
 231B busz (Budapest)